Goshen Township (comté de Muscatine, Iowa)
Goshen Township (Arkansas)
Goshen Township (Illinois)
Goshen Township (Pennsylvanie)